Alte Burg, Alteburg oder Burgstall Alte Burg ist der Name oder Beiname von Burgen, Burgruinen, Burgställen und Wallanlagen:

in Deutschland:
 Alte Burg (Alfter), abgegangene Ringwallanlage in Alfter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Altenstein), Ringwallanlage bei Altenstein (Maroldsweisach), Landkreis Haßberge, Bayern
 Burg Aschersleben oder Alte Burg auf dem Wolfsberg, Burgruine im Zoo Aschersleben, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Alte Burg (Aull), Wasserburg in Aull, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg (Bad Frankenhausen), früherer Name des Hausmannsturmes, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Thüringen
 Alte Burg (Bad Münstereifel), Ringwallanlage bei Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg Battenberg, Spornburg in Battenberg im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg.
 Alte Burg (Berka vor dem Hainich), Wallanlage im Hainich, bei Berka, Wartburgkreis, Thüringen
 Alte Burg (Beuggen), Burgstall bei Beuggen (Rheinfelden (Baden)), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Alte Burg (Boppard), Burg in Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg (Bühle), Burgstall bei Bühle (Northeim), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Alte Burg Bunzlau, abgegangen
 Alte Burg (Burgsinn), Burgruine in Burgsinn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Alte Burg (Demmingen), Burgstall bei Demmingen (Dischingen), Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Alte Burg (Einöd), Burgstall (Turmhügelburg) bei Einöd (Homburg), Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Alte Burg (Elbtal), Burgruine bei Elbgrund (Elbtal), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Alte Burg (Erisried), Burgstall bei Erisried, Gemeinde Stetten (Schwaben), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Alte Burg (Eschollbrücken), Burgstall bei Eschollbrücken, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Alteburg (Essen), Ringwallanlage in Werden (kreisfreies Essen), Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Fürstenberg/Havel), Burg in Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Alte Burg (Frankfurt-Praunheim), auf alten Karten eingezeichnet in Frankfurt / Main, OT Praunheim, Hessen
 Alte Burg (Gimmeldingen), Burgruine in Gimmeldingen im kreisfreien Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg (Hafenpreppach), Burgstall bei Hafenpreppach (Maroldsweisach), Landkreis Haßberge, Bayern
 Alte Burg (Harrbach), Burgruine bei Gemünden, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Alte Burg (Holte), Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Alte Burg (Hummertsried) (Hummersried), Burgstall bei Hummertsried (Eberhardzell), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Alte Burg (Kleinbartloff), Fliehburg auf einem Bergsporn des Dün oberhalb Kloster Reifenstein
 Alte Burg (Koblenz), Wasserburg in der kreisfreien Stadt Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Alteburg (Kohden), Burgstall in Kohden (Nidda), Wetteraukreis, Hessen
 Alte Burg (Labach), Burgstall bei Labach (Saarwellingen), Landkreis Saarlouis, Saarland
 Alte Burg in Lage (Lippe), Burgstall in Lage, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Langenenslingen), keltische Höhensiedlung bei Emerfeld (Langenenslingen), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Alte Burg (Laudert), Burgstall in Laudert, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg (Lauffen am Neckar), Burgstall in Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Alte Burg (Lipporn), Burgruine bei Lipporn, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg Lispenhausen, Burgstall bei Lispenhausen (Rotenburg an der Fulda), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Alte Burg (Lommersdorf), Burgstall nahe Lommersdorf (Blankenheim), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Ringwall Alteburg (Lorsbach), Burgstall bei Lorsbach (Hofheim), Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Alte Burg (Morungen), Morungen (Sangerhausen), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt; siehe Burg Alt-Morungen
 Alte Burg (Netphen), Burgstall bei Dreis-Tiefenbach (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Nettersheim), Burgstall in Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Neuburg an der Donau), Burgruine bei Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Alte Burg Neustadt-Glewe, Burg in Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Burg (Nieder-Beerbach), Burgstall bei Nieder-Beerbach (Mühltal), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Alte Burg (Nörvenich), Burgruine bei Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Osterode), Burgruine bei Osterode, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Alte Burg (Padberg), Burgruine bei Padberg (Marsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg Penzlin, Burg in Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Burg (Reifenstein), Burgstall bei Reifenstein, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Alteburg (Reutlingen), abgegangene Burg auf dem Käpfle in Reutlingen, Baden-Württemberg
 Alte Burg (Rotenhain), Burgruine (Turmhügelburg) bei Rotenhain im Westerwald, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg (Unterrath), Burgstall (Turmhügelburg) in Unterrath, Stadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg Verden, Burgwall in Verden, Niedersachsen
 Alte Burg Warberg, Burgstall im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Alte Burg (Wewer), Wasserburg in Wewer (Paderborn), Nordrhein-Westfalen
 Alte Burg (Wolftitz), abgegangene Burg bei Wolftitz (Frohburg) in Richtung Kohren-Sahlis, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Turmhügel Alteburg, Burgstall bei Röttingen, Landkreis Würzburg, Bayern

Alte Burg als Alternativname:
 Alsterburg (Alte Burg), Burgstall in Hamburg
 Burg Altraderach (AlteBurg) Friedrichshafen-Kluftern, Bodenseekreis
 Burg Bordenau Alte Burg, Burgstall bei Bordenau, in der Region Hannover in Niedersachsen
 Burg Entenstein (Alte Burg), Burgstall bei Rodalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Burg Glemseck (Alte Burg), Burgstall bei Leonberg, Landkreis Baden-Württemberg
 Harchenburg (Alte Burg), Burgstall bei Schluchtern (Leingarten), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Burg Hardenberg (Velbert) (Alte Burg), Burgstall zwischen Neviges und Tönisheide (Velbert), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Burg Heimburg (Alteburg, Altenburg), Burgruine bei Heimburg (Blankenburg), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Burg Herzogenstein (Alte Burg), Burgstall bei Dörscheid, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Longuich (Alte Burg), Burghaus in Longuich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Burg Meersburg (Alte Burg), Burgruine in Meersburg am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Alt-Trimburg (Alte Burg, Linsenburg, Niedernburg) bei Elfershausen-Trimberg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern.
 Burg Trochtelfingen (Alte Burg), Burgruine bei Trochtelfingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

 Burgstall Alte Burg (Althausen), Burgstall bei Althausen (Münnerstadt), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Burgstall Alte Burg (Aurachtal), Burgstall bei Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Burgstall Alte Burg (Deining)
 Burgstall Alte Burg (Unterregenbach), Burgstall bei Unterregenbach (Langenburg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burgstall Alte Bürg (Eschenfelden)
 Burgstall Steinhart oder Alt Burg, bei Hainsfarth-Steinhart  im Landkreis Donau-Ries, Bayern	
 Burgstall Ulfa, Burgstall bei Ulfa, einem Ortsteil der Stadt Nidda, Wetteraukreis, Hessen
 Obere Burg (Heidelberg) oder Alte Burg, Heidelberg, Baden-Württemberg
 Obere Burg (Zwingenberg) (älterer Name Alte Burg), Burgstall in Zwingenberg, Kreis Bergstraße, Hessen
 Ringwall Wirtheim (Alte Burg), abgegangene Ringwallanlage bei Biebergemünd-Wirtheim, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rüdenburg (Alte Burg), Burgrest bei Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Geisling (Alte Burg), Burgkapelle und teile der Burgmauer als Teil der Friedhofsmauer erhalten, Oberpfalz, Bayern
 Turmhügel Altes Schloss (Berndorf) (Alte Burg), Turmhügel und Wallreste bei Lehrberg-Berndorf-„Altes Schloss“
 Wasserschloss Hofheim (älterer Name Alte Burg), Wasserburg und späteres -Schloss in Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Burgruine Schönarts (Alte Burg)  Burgruine bei Eußenheim-Schönarts, Landkreis Main-Spessart, Bayern

in Österreich:
 Burg Gmünd (Alte Burg), Burgruine in Gmünd, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich

Alte Burg oder Alteburg ist der Name oder Beiname von Kastellen und Befestigungsanlagen:
 Kastell Arnsburg-Alteburg, römisches Limes-Kastell (Bodendenkmal) bei Lich, Landkreis Gießen, Hessen
 Kastell Alteburg, römisches Limes-Kastell (Bodendenkmal) bei Heftrich (Idstein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Flottenkastell Alteburg, römisches Kastell (Bodendenkmal) bei Marienburg (Köln), Nordrhein-Westfalen
 Römerlager Oberbrechen (Alteburg), abgegangenes römisches Lager bei Oberbrechen (Brechen), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Alteburg (Biebergemünd), keltische Siedlungs- und Befestigungsanlage bei Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Alteburg (Zell), spätrömische Bergbefestigung bei Zell an der Mosel (Hunsrück), Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Alte Burg (Halle-Saale), abgegangene Burg im kreisfreien Halle (Saale) im Amtsgarten (Alte Burg), Sachsen-Anhalt
 Alteburg (Nebra), Areal einer Vorgängerburg von Burg Nebra bei der Stadt Nebra, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Alte Burg oder Alteburg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Alte Burg (Gräfenroda) (639,6 m), nahe Gräfenroda, Thüringer Wald, Ausläufer der Arlesbergs (650,8 m), Ilm-Kreis, Thüringen
 Alte Burg (Afholderbach) (633,0 m), bei Afholderbach (Netphen), Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Alteburg (Soonwald) (620,5 m), bei Pferdsfeld (Bad Sobernheim), Soonwald, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Alteburg (Vogelsberg) (616,8 m), bei Kaulstoß (Schotten), Vogelsberg, Vogelsbergkreis, Hessen
 Alte Burg (Kunst Wittgenstein) (554,0 m), bei Kunst Wittgenstein (Bad Laasphe), Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Alteburg (Hörre) (445,1 m), bei Ballersbach (Mittenaar), höchste Erhebung der Hörre, Gladenbacher Bergland, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Alteburg (Arnstadt) (398,2 m), bei Arnstadt, Sporn des Plateaus von Gossel der Ohrdrufer Platte, Ilm-Kreis, Thüringen
 Alte Burg (Arnsberg) (303 m), auch Römberg, Standort der Rüdenburg bei Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Alte Burg ist der Name eines ehemaligen Fürstensitzes:
 ehemaliger slawischer Fürstensitz Starigard („Alte Burg“), aus dem der Ortsname Aldinborg und schließlich Oldenburg in Holstein wurde, siehe Oldenburg in Holstein#Geschichte

Alte Burg oder Alteburg bezeichnet außerdem
 Alte Burg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Ballenstedt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Tunnel Alte Burg, Tunnel der Bundesautobahn 71 nahe der Anschlussstelle Gräfenroda, Ilm-Kreis, Thüringen
 ehemalige Holzverladestelle eines aufgegebenen Teils der Niddertalbahn, Hessen
 Herrschaft Alteburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aldeburg
 Aldeburgh
 Altburg
 Alte Bischofsburg
 Altenburg (Begriffsklärung)
 Altes Schloss
 Alte Bürg